Савердё́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Памье.

Код INSEE кантона — 0917. Всего в кантон Савердён входят 14 коммун, из них главной коммуной является Савердён.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 10 200 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Савердён на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж